Bellegarde je ime več krajev oz. družin v Franciji:

Patronimi 
 Roger de Saint-Lary de Bellegarde († 1579), francoski polkovnik in maršal;
 Roger de Bellegarde (1562-1646), francoski vojvod;
 Louis Denis Lalive de Bellegarde (1680-1751), francoski bančnik;
 Jean Baptiste Morvan de Bellegarde (1684-1734), francoski duhovnik in pisatelj;
 Sophie Lalive de Bellegarde (1730-1813), francoska plemkinja in pisateljica;
 Heinrich Johann de Bellegarde (1755-1831), avstrijski general iz stare savojske družine;
 Claude Bellegarde (1927-), francoski slikar.

Toponimi 
 Bellegarde, občina v departmaju Gard,
 Bellegarde, občina v departmaju Gers,
 Bellegarde, občina v departmaju Loiret,
 Bellegarde, občina v departmaju Tarn,
 Bellegarde-du-Razès, občina v departmaju Aude,
 Bellegarde-en-Diois, občina v departmaju Drôme,
 Bellegarde-en-Forez, občina v departmaju Loire
 Bellegarde-en-Marche, občina v departmaju Creuse,
 Bellegarde-Poussieu, občina v departmaju Isère,
 Bellegarde-Sainte-Marie, občina v departmaju Haute-Garonne,
 Bellegarde-sur-Valserine, občina v departmaju Ain,
 Saint-Silvain-Bellegarde, občina v departmaju Creuse.

Glej tudi 
 Jaun/Bellegarde, občina v švicarskem kantonu Fribourg.